Больша́я Дуга́ — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 5 км к востоку от волостного центра Ершово и в 16 км к северу от Пскова на Ваулинской дороге.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района